Porteira — nome dado aos grandes portões, de madeira ou metálicos, que guarnecem as entradas de uma propriedade rural

Pico da Cancela — elevação no concelho de Angra do Heroísmo, Açores, Portugal

Ribeira da Cancela — na freguesia das Manadas, Velas, Açores, Portugal

Desambiguações de topônimos